Claiborne County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Claiborne County Courthouse (Mississippi)
 Claiborne County Courthouse (Tennessee)